Tsjita (rivier), een rivier in Rusland.
 Tsjita (stad), een stad aan deze rivier.
 oblast Tsjita, een oblast in Rusland, waarvan de stad Tsjita de hoofdstad is.
 Tsjita (republiek), een kortstondige republiek rond de stad Tsjita
 Tsjita (dorp), een dorp in Tatarije, Rusland